linea S18 della rete celere di Lucerna
 linea S18 della rete celere di Zurigo